Juanmi může znamenat:

 Juanmi (1971) – Juan Miguel García Inglés (* 1971) – španělský fotbalista
 Juanmi (1993) – Juan Miguel Jiménez López (* 1993) – španělský fotbalista
 Juanmi (planetka) – planetka 178256 v hlavním pásu